Роман Розен:
 Розен, Роман Романович (1847—1921) — русский дипломат, первый русский посланник в Мексике.
 Розен, Роман Фёдорович (1782—1848) — барон, генерал от инфантерии, член генерал-аудиториата.